Александр Абраменко:
* Абраменко, Александр Владимирович (род. 1988) — украинский фристайлист, олимпийский чемпион.
 Абраменко, Александр Георгиевич (род. 1960) — российский журналист, генеральный директор Дирекции информационных программ ВГТРК (2000—2002).
 Абраменко, Александр (род. 1985) — латвийский футболист.